Miguel Ángel Paniagua Rivarola (Ciudad del Este, 14 de maio de 1987) é um futebolista paraguaio que atua como meio-campo. Atualmente está no Guaraní do Paraguai.

Referências 

Futebolistas do Paraguai
Naturais de Ciudad del Este